Катарина Алексејевна ( рођена 27. новембра 1658, умрла 1. марта 1718. године у Москви) је била руска принцеза, ћерка руског цара Алексеја I, сестра руског цара Ивана V и полу-сестра најпознатијег руског цара и императора Петра Великог.

Биографија 
У складу са обичајима као империјална принцеза, живела је слободно и није се удавала. Наводно је током побуне Стрелаца 1682. било планова да се уда за Андреја Ивановича како би се овај домогао престола. 1698. године је била саслушавана због потенцијалног учешћа у овој побуни коју је иницирала њена сестра Софија, али је пуштена пошто је утврђено да се држала по страни. Многи савременици је описују као либералну и реформски оријентисану принцезу. 1683. године један странац је описао: "Катарина је носила шешир и хаљину у пољском укусу, без уплетене косе, напуштајући московску кафану". Према историчарима, она је била једина полу-сестра Петра Великог која га никада није наљутила јер се није укључивала у политичка дешавања. Ипак, 1716. године, на кратко је постојала сумња да је уплетена у заверу због ноћних шетњи са управником Богдановим који је протеран у Сибир.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 
  ЭСБЕ/Екатерина Алексеевна

Рођени 1658.
Умрли 1718.
Московљани
Руси
Руско племство
Романови